Норма () като име може да се отнася за:

 В изкуството
 Норма, опера от Белини;

 Като име
 Норма Джийн, името на Мерилин Монро;
 Норма Шиърър, американска актриса;
 Норма Сабрина Солерно – италианска певица.

Вижте също 
 Норма (пояснение) – за нормата като правило